

Ігнашкино — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Ігнашкино — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Ігнашкино — присілок, Дуванський район, Башкортостан
 Ігнашкино — присілок, Колпашевський район, Томська область